Caliandro ist der Familienname folgender Personen:

 Cosimo Caliandro (1982–2011), italienischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Domenico Caliandro (* 1947), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof